bunar

Hrvatska:
 Čatrnja (Krnjak), naselje u općini Krnjak
 Čatrnja (Rakovica), naselje u općini Rakovica

BiH:
 Čatrnja (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u općini Bosanska Gradiška